Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Marc-Kevin Goellner e Marcos Ondruska 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (Campioni)
 Juan Ignacio Carrasco /  Aleksandar Kitinov (primo turno)

 Chris Haggard /  Jairo Velasco, Jr. (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Grant Silcock (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2001